El rerecor és l'element de separació, sovint decorat, que separa el cor de la resta de la nau, vist des del costat d'aquesta.

Elements arquitectònics